|-
| 150101 - || 2428 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 150102 - || 3503 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 150103 - || 4262 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 150104 - || 5007 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 150105 - || 5062 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 150106 - || 5084 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 150107 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 150108 - ||  || 22 august 1979 || La Silla || 
|-
| 150109 - ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 150110 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 150111 - ||  || 6 octombrie 1991 || Palomar || 
|-
| 150112 - ||  || 6 octombrie 1991 || Palomar || A. Lowe
|-
| 150113 ||  || 4 noiembrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 150114 - ||  || 5 noiembrie 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150115 - ||  || 24 septembrie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150116 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 150117 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 150118 - ||  || 18 septembrie 1993 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 150119 - ||  || 13 octombrie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150120 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 150121 - ||  || 5 ianuarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150122 - ||  || 12 februarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 150123 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 150124 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 150125 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 150126 - ||  || 28 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150127 - ||  || 28 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150128 - ||  || 28 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150129 Besshi ||  || 8 noiembrie 1994 ||  || 
|-
| 150130 - ||  || 8 ianuarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150131 - ||  || 29 ianuarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150132 - ||  || 24 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150133 - ||  || 26 iulie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150134 - ||  || 26 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150135 - ||  || 27 octombrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 150136 - ||  || 14 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150137 - ||  || 15 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150138 ||  || 16 noiembrie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 150139 - ||  || 23 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150140 - ||  || 16 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150141 - ||  || 16 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150142 - ||  || 16 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150143 - ||  || 12 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150144 - ||  || 14 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150145 Uvic ||  || 23 ianuarie 1996 ||  || D. D. Balam
|-
| 150146 - ||  || 12 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150147 - ||  || 12 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150148 - ||  || 20 martie 1996 || Haleakala || 
|-
| 150149 - ||  || 15 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150150 - ||  || 6 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150151 - ||  || 7 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150152 - ||  || 5 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150153 - || 1997 AB || 1 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 150154 - ||  || 5 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150155 - ||  || 11 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150156 - ||  || 11 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150157 - ||  || 11 aprilie 1997 ||  || 
|-
| 150158 - ||  || 29 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150159 - ||  || 1 mai 1997 || Caussols || 
|-
| 150160 - ||  || 30 iulie 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 150161 ||  || 11 august 1997 ||  || 
|-
| 150162 - || 1997 SO || 20 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 150163 - ||  || 29 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150164 - ||  || 2 octombrie 1997 || Caussols || 
|-
| 150165 - ||  || 29 octombrie 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 150166 ||  || 21 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 150167 - ||  || 3 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 150168 - ||  || 22 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150169 - ||  || 29 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150170 - ||  || 25 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150171 - ||  || 26 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150172 - ||  || 23 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150173 - ||  || 26 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150174 ||  || 25 februarie 1998 ||  || 
|-
| 150175 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 150176 - ||  || 3 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 150177 - || 1998 FR || 18 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150178 - ||  || 22 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150179 - ||  || 27 martie 1998 ||  || 
|-
| 150180 - ||  || 28 martie 1998 || Caussols || 
|-
| 150181 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 150182 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 150183 - ||  || 21 aprilie 1998 || Caussols || 
|-
| 150184 - ||  || 23 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150185 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 150186 - ||  || 28 mai 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150187 - ||  || 21 iunie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150188 - ||  || 27 iunie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150189 - ||  || 26 iunie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 150190 ||  || 22 august 1998 ||  || 
|-
| 150191 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 150192 - ||  || 30 august 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150193 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 150194 - ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 150195 - ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 150196 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 150197 - ||  || 13 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150198 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 150199 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 150200 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-